Ли, Кит:
 Ли, Кит (род. 1962) — американский баскетболист.
 Ли, Кит (род. 1984) — американский рестлер.